Christopher est à la fois un prénom et un patronyme.

Patronyme 

 Dennis Christopher (né en 1955), acteur américain
 Dyllan Christopher (né en 1991), acteur américain
 Evan Christopher (né en 1969), clarinettiste américain de jazz nouvelle-orléans
 George Christopher (1907-2000), homme politique américain
 John Christopher (1922-2012), auteur britannique
 Josh Christopher (né en 2001), joueur américain de basket-ball
 Justice Christopher (né en 1981), footballeur nigérian
 Mark Christopher (né en 1963), scénariste et réalisateur américain
 Tony Christopher (né en 1925), syndicaliste et homme politique britannique
 Warren Christopher (1925-2011), diplomate américain
 William Christopher (1932-2016), acteur américain

Pseudonyme 

 Christopher (né en 1969), dessinateur de bande dessinée

Prénom

Toponyme

États-Unis 
 Christopher (Illinois).

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Christopher, cours d’eau de l’Île du Sud.

Haïti 
 L'hôtel Christopher.

Patronyme anglais